Dharampur – gaun wikas samiti w Nepalu, w prowincji Jhapa
 Dharampur – gaun wikas samiti w Nepalu, w prowincji Rautahat
 Dharampur – gaun wikas samiti w Nepalu, w prowincji Saptari